

Cinema
Lifted  – film del 1988 diretto da Salomé Breziner
Stu - Anche un alieno può sbagliare (Lifted) – cortometraggio animato del 2006 diretto da Gary Rydstrom
Lifted  – film del 2010 diretto da Lexi Alexander

Musica
Lifted  – album dei CDB del 1997
Lifted  – singolo dei Lighthouse Family
Lifted  – singolo di Naughty Boy
Lifted  – singolo di CL del 2016